Антонівський, жіноча форма Антонівська — похідні прізвища та топоніми від латинського імені Антон.

 Антонівський заказник — ландшафтний заказник місцевого значення
 Антонівський скарб — скарб, знайдений у 1962 біля села Антонівки
 Антонівський кряж — гірський хребет у Болгарії
 Антонівський автомобільний міст — автомобільний міст у Херсонській області, Україна.
 Антонівський залізничний міст — залізничний міст у Херсонській області, Україна.
 Антонівська селищна рада
 Антонівська волость

Див. також 
 Антонінський
 Антоновський

Українські прізвища
Польські прізвища
Білоруські прізвища